Пойка:

 Пойка — река в России, протекает в Нижегородской области.
 Пойка, Юкка (род. 1981) — финский исполнитель регги.